La Treća hrvatska nogometna liga 2001-02, conosciuta anche come 3.HNL 2001-02, è stata la 11ª edizione della terza serie del campionato di calcio croato. Le 80 squadre erano divise in 5 gironi su base geografica.

Girone Ovest

Girone Centro

Girone Nord

Girone Est

Girone Sud

Qualificazione per la 2.HNL 2002-03 
Gli incontri si disputarono il 22, 26, 29 maggio e 2 giugno 2002 e videro coinvolti:
 NK Bjelovar (10º nel girone Girone Nord/Est di Druga liga)
 NK Imotski (10º nel girone Girone Ovest/Sud di Druga liga)
 NK Mladost Prelog (1° nel Girone Nord di Treća liga)
 NK Opatija (1° nel Girone Ovest di Treća liga)
 NK Napredak Velika Mlaka (1° nel Girone Centro di Treća liga)
 NK Dilj Vinkovci (1° nel Girone Est di Treća liga)
 NK Primorac 1929 Stobreč (1° nel Girone Sud di Treća liga)

Primo turno 

 Bjelovar esentato.

Secondo turno 

 Dilj Vinkovci promosso in Druga liga.
 Imotski rimane in Druga liga.
 Bjelovar retrocede in Treća liga.
 Mladost Prelog, Opatija, Napredak Velika Mlaka e Primorac Stobreč rimangono in Treća liga.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2001-02
Druga Liga 2001-02
Hrvatski nogometni kup 2001-2002

Collegamenti esterni 

2001
Calcio nel 2001
Calcio nel 2002